ЛГБТ в Азербайджане сталкиваются с правовыми и социальными проблемами, с которыми не сталкиваются жители, не являющиеся ЛГБТ. Однополая сексуальная активность законна в Азербайджане с 1 сентября 2000 года. Тем не менее, дискриминация на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности не запрещена в стране, однополый брак не признан.

В 2016 году ILGA поставила Азербайджан на последнее место (49 из 49) в Европе по отношению к ЛГБТ, сославшись на «почти полное отсутствие правовой защиты» для ЛГБТ. В сентябре 2017 года появились сообщения о том, что по меньшей мере 100 членов ЛГБТ-сообщества в Баку были арестованы, якобы в рамках борьбы с проституцией. Активисты сообщали, что эти задержанные подвергались избиениям, допросам, принудительным медицинским осмотрам и шантажу.

В 2020 году ILGA-Europe снова объявила Азербайджан худшей страной в Европе с точки зрения прав ЛГБТ, при этом страна получила всего 2 % рейтинга из 100 %.

ЛГБТ часто сталкиваются с насилием, преследованием и дискриминацией.

История 
После провозглашения независимости от Российской империи в 1918 году в Азербайджанской Демократической Республике не было законов против гомосексуализма. Когда в 1920 году Азербайджан стал частью Советского Союза, на него распространялись редко соблюдаемые советские законы, криминализирующие сексуальные отношения между мужчинами. Несмотря на то, что Владимир Ленин декриминализовал гомосексуальность в Советской России (неявно; царская правовая система была отменена, тем самым декриминализируя содомию), половые отношения между мужчинами (неправильно названные в законах педерастией) стали уголовным преступлением в 1923 году в Азербайджанской ССР: наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, если половой акт был по согласию, или до восьми лет, если это связано с применением силы или угроз.

Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, а в 2000 году отменил советский закон о борьбе с педерастией. В специальном выпуске официальной газеты Национального собрания Азербайджана, опубликованном 28 мая 2000 года, сообщалось, что Национальное собрание утвердило новый Уголовный кодекс и что президент Гейдар Алиев подписал указ, вводящий его в действие с 1 сентября 2000 года. Отмена статьи 121 была требованием для вступления Азербайджана в Совет Европы, что Азербайджан и сделал 25 января 2001 года. Возраст согласия теперь равен как для гетеросексуального, так и для гомосексуального пола — 16 лет.

Признание однополых отношений 
Юридически однополые пары не признаются. Однополые браки и гражданские союзы не признаются и не заключаются.

Гендерная идентичность и самовыражение 
В Азербайджане нет законодательства, позволяющего трансгендерным людям изменять свой пол на основании официальных документов. Однако им разрешено менять свое имя, чтобы оно соответствовало их гендерной идентичности.

Сдача крови 
Неизвестно, разрешено ли мужчинам, практикующим секс с мужчинами, сдавать кровь. По закону ни одна группа людей не исключена из сдачи крови, кроме людей, инфицированных ВИЧ / СПИДом.

Условия жизни 
Азербайджан — в значительной степени светская страна с одним из наименее религиозным мусульманским большинством. Причина гомофобии в основном связана с незнанием, а также со «старыми традициями». Семьи гомосексуалов часто не могут смириться с ориентацией последних, особенно в сельской местности. Новость о гомосексуальности родственника часто приводит к насилию или остракизму со стороны главы семьи или к принудительному гетеросексуальному браку.

Ходили слухи об организации гей-парада к конкурсу песни «Евровидение 2012», который проводился в Азербайджане. Это вызвало разногласия в обществе из-за гомофобных взглядов, но получило поддержку со стороны азербайджанских правозащитников. Организация конкурса в Азербайджане также вызвала дипломатическую напряженность в отношениях с соседним Ираном. Иранские священнослужители аятолла Мохаммад Моджтахед Шабестари и аятолла Джафар Собхани осудили Азербайджан за «антиисламское поведение», заявив, что в Азербайджане будет проходить гей-парад. Это привело к протестам перед посольством Ирана в Баку, где протестующие несли лозунги, высмеивающие иранских лидеров. Али Гасанов, руководитель отдела по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана, заявил, что утверждения о гей-параде не соответствуют действительности, и предупредил Иран, чтобы тот не вмешивался во внутренние дела Азербайджана. В ответ Иран отозвал своего посла из Баку, в то время как Азербайджан потребовал от Ирана официальных извинений за его заявления в связи с проведением в Баку конкурса песни «Евровидение», а позже также отозвал своего посла из Тегерана.

ЛГБТ+ стали более заметными в последние годы благодаря различным интервью, публикациям в социальных сетях и фильмам. В рамках Месяца гордости в 2019 году несколько азербайджанских знаменитостей поделились сообщениями в социальных сетях в поддержку прав ЛГБТ+, в том числе певица Роя, стилист Анар Агакишиев и победитель Евровидения 2011 года Эльдар Гасымов.

Общество 
Как и в большинстве других стран постсоветской эпохи, Азербайджан остается местом, где гомосексуальность является проблемой, окруженной путаницей. Вряд ли имеется объективная или правильная информация о психологических, социологических и правовых аспектах гомосексуальности в Азербайджане, в результате чего большинство общества просто не знает, что такое гомосексуальность.

Признаваться, что кто-то гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендерный человек - это, следовательно, редкость, поэтому отдельные ЛГБТ+ боятся последствий. Таким образом, многие ведут двойную жизнь, и некоторые испытывают глубокий стыд за то, что они геи. Те, кто финансово независимы и живут в Баку, способны вести безопасную жизнь как ЛГБТ+, пока они "практикуют" свою гомосексуальность в своей частной сфере. Существует небольшое ЛГБТ+-движение, в котором три организации выступают за права и защиту ЛГБТ+.

Хотя гомосексуальные отношения между взрослыми мужчинами по их обоюдному согласию официально декриминализованы, продолжают поступать сообщения о злоупотреблениях полиции в отношении геев, главным образом проститутов. Жалуясь на насилие в отношении них, потерпевшие предпочитали оставаться анонимными, опасаясь возмездия со стороны полиции. В 2019, в деле А против Азербайджана, Европейский суд по правам человека обвинил Азербайджан в 2017 рейдах, в ходе которых свыше 80 ЛГБТ+ были задержаны, многие подвергались пыткам и насилию со стороны полиции.

В апреле 2019 года 14-летняя девочка из Баку Элина Гаджиева предприняла попытку самоубийства еще раз из-за гомофобных издевательств в своей школе. Хотя ее мать сообщила об издевательствах директору Севиндж Аббасовой, ни она, ни другие учителя не предприняли никаких действий, чтобы ей помочь. После попытки самоубийства директор продержала Элину в своем кабинете в течение часа, в течение которого она пыталась заставить ее признаться в суицидальных наклонностях и возложить вину на семейные трудности, а не на проблемы издевательств в школе. Она не вызвала скорую и не позволяла это делать другим. Элина умерла в больнице через два дня. Директор школы, заместитель директора и школьный психолог были уволены с должности. Только директор был привлечен к ответственности за халатность, повлекшую смерть и оставление в опасности. 24 октября 2019 года директор был приговорен Сабаильским районным судом Баку к 2 годам и 2,5 месяцам ограничения свободы, что означает наблюдение за передвижением, требуя, чтобы она была дома в 21:00. Ее также обязали выплатить родителям денежную компенсацию в размере 18 500 манат (820 000 рублей).

Это дело вызвало общенациональную кампанию в социальных сетях против издевательств. Победитель «Евровидения» Нигяр Джамал опубликовала в Instagram видео на имя президента Ильхама Алиева с просьбой к государственным чиновникам принять меры. Министерство образования 13 мая приступило к осуществлению плана действий по борьбе с издевательствами, предусматривающего ряд задач по обеспечению «здоровой окружающей среды в общеобразовательных учреждениях», улучшению школьных и семейных отношений и защите учащихся от жестокого обращения. Также была создана горячая линия.

В мае 2019 года авиакомпания Azerbaijan Airlines уволила трех сотрудников за обнародование личной информации трансгендерного пассажира в социальных сетях, включая фотографию ее паспорта. В июне 2019 года в Мардакяне группой из 15 человек было совершено физическое нападение на пять трансвумен. Четверо из нападавших были арестованы. В сентябре 2019 года молодого гея избили, изнасиловали и выслали из его деревни Йолчубейли Сабирабадского района из-за его гомосексуальности. Он сообщил о насилии в полицию. Фотографии его изнасилования появились в сети.

Медиа 
Конституция Азербайджана гарантирует каждому свободу выражения мнений всеми формами. Азербайджанский совет по печати был основан в 2003 году. Совет рассматривает жалобы в соответствии с Кодексом поведения прессы. Неизвестно, оценивал ли совет жалобы на притеснения со стороны контролируемых государством СМИ, использующих гомосексуальность как инструмент для преследования и дискредитации критиков правительства.

Правозащитные НПО Азербайджана добились успеха в повышении осведомленности о жизни азербайджанских ЛГБТ.

Первый ЛГБТ+-интернет-журнал «Миноритарный журнал» был основан Самадом Исмаиловым в декабре 2015 года. Журнал освещает образование, развлечения и актуальные выпуски о ЛГБТ. Журнал начал функционировать как НПО с августа 2017 года.

Фильм 
Самад Исмаилов, ЛГБТ-активист и основатель журнала «Меньшинство», снял документальный фильм о трансгендерного пассажира из Азербайджана по имени Себастьян. Фильм посвящен вызовам, страхам и мечтам Себастьяна о будущем. Снимался в Огайо, США. Фильм дебютировал в Баку 25 ноября 2017 года при поддержке голландского посольства. Посмотреть фильм и принять участие в дискуссиях ЛГБТ после фильма пришли около 80 человек.

Литература 
В 2009 году Али Акбар написал скандальную книгу под названием «Артуш и Заур», которая была посвящена гомосексуальной любви между армянином и азербайджанцем. По словам Акбара, быть армянином и геем - основные табу в азербайджанском обществе. 

В 2014 году азербайджанский писатель Орхан Бахадирсой опубликовал роман о любви двух юношей «Грех любить тебя».

Самоубийство Исы Шахмарли 
В январе 2014 года Иса Шахмарли, открытый гей, основатель AZAD LGBT, покончил жизнь самоубийством, повесившись с радужным флагом. На момент смерти Иса был безработным, был в долгах и разлучен со своей семьей, которая считала его «больным». Шахмарли оставил запись в Facebook, обвиняя общество в его смерти. Вскоре после этого его обнаружили друзья.

Самоубийство Шахмарли вызвало рост активности ЛГБТ в Азербайджане. День его смерти был отмечен как День гордости ЛГБТ и отмечен в 2015 году выпуском нескольких видеороликов.

ЛГБТ-организации 
По состоянию на 2015 год в Азербайджане действуют три ЛГБТ-организации:

«Гендер и развитие», созданная в 2007 году и реализующая местные проекты в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Nefes LGBT Azerbaijan Alliance, созданная в 2012 году. Она реализовала несколько проектов, в том числе часть международного исследования, и регулярно проводит переговоры с Представительством ЕС в Азербайджане и другими европейскими посольствами относительно трудностей ЛГБТ и их ситуации в Азербайджане.

AZAD LGBT, созданный в 2012 году Исой Шахмарли. AZAD концентрируется на образовании и улучшении представительства в СМИ в Азербайджане. В первый год своего существования он реализовал несколько проектов, включая организацию вечеров ЛГБТ-фильмов в столице Баку. На эти вечера просмотра фильмов присутствовал местный психолог, который после фильмов принимал участие в опросах и ответах.

В 2014 году после самоубийства Исы Шахмарли AZAD LGBT организовал серию фото- и видеопроектов. В 2015 году AZAD LGBT запустил веб-сайт, предлагающий бесплатные онлайн-инструменты для обучения ЛГБТ. 

Также существуют другие интернет-кампании или журналы:

 Gay.az, первый информационный портал для ЛГБТ в Азербайджане 
 Love Is Love, онлайн-фото-кампания, направленная на поддержку ЛГБТ-сообщества в Азербайджане.
 Ренг, в память о дне рождения Исы, включая иллюстрированные версии нескольких произведений Исы.
 Журнал Minority Magazine, освещающий вопросы образования, развлечений и текущие вопросы о ЛГБТ.

Дискриминация 
Представители ЛГБТ в Азербайджане постоянно подвергаются дискриминации в азербайджанских СМИ, в школах, на работе, даже просто находясь где-то в общественных местах. В 2015 году были совершены массовые аресты геев и лесбиянок в центре Баку.  Причины ареста не были предъявлены.

По версии ILGA Азербайджан является самой гомофобной страной Европы, заняв последнее место в рейтинге 2016 и 2017 годов. На 2021 год ситуация аналогичная. Сейчас со стороны местных властей для поддержки ЛГБТ-сообщества ничего не предпринимается.

Фактически, в Азербайджане ЛГБТ-сообщество не имеет никаких прав. Огромная часть местного населения осуждает гомосексуальность, считая, что это психическое расстройство. Именно поэтому практически все гомосексуальные люди вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию от других.

Отчеты о правах человека

Отчет Государственного департамента США за 2017 год 
В 2017 году Государственный департамент США сообщил о статусе прав ЛГБТ в Азербайджане следующее:

«К наиболее значительным проблемам в области прав человека относятся незаконные или произвольные убийства; пытки; суровые, а иногда и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты; недостаточная судебная независимость; политические заключенные; криминализация клеветы; физические нападения на журналистов, произвольное вмешательство в частную жизнь; вмешательство в свободе выражения мнений, собраний и ассоциаций посредством запугивания, лишения свободы по сомнительным обвинениям и жестокого физического насилия в отношении отдельных активистов, журналистов, светских и религиозных деятелей оппозиции, а также блокировки веб-сайтов; ограничения свободы передвижения для растущего числа журналисты и активисты; жесткие ограничения на участие в политической жизни; и системная коррупция в правительстве; задержание и пытки полицией лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и интерсекс-людей (ЛГБТИ); и наихудшие формы детского труда, к которым правительство прилагало минимальные усилия устранить». [50]

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания

«Например, задержанные в сентябре лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные и интерсекс-люди (ЛГБТИ) заявили, что полиция угрожала им изнасилованием, а в некоторых случаях изнасиловала их дубинками. Большинство таких угроз не афишировалось».

Акты насилия, дискриминации и других злоупотреблений на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности

«Законы о борьбе с дискриминацией существуют, но не охватывают конкретно лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и интерсекс-людей (ЛГБТИ).

В октябре СМИ и юристы-правозащитники сообщили, что с середины сентября полиция арестовала и пытала 83 мужчин, предположительно геев или бисексуалов, а также трансгендерных женщин. После задержания полицейские избивали задержанных и пытали их электрическим током, чтобы получить взятки и получить информацию о других мужчинах-геях. К 3 октября многие из задержанных были освобождены, многие из них были приговорены к тюремному заключению на срок от 20 до 45 дней, оштрафованы на сумму до 200 манатов (117 долларов США) или и того, и другого. 2 октября Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура выступили с совместным заявлением, в котором отрицали, что аресты были основаны на гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Местная неправительственная организация сообщила о многочисленных случаях жестокого обращения полиции с лицами по признаку сексуальной ориентации и отметила, что власти не расследовали и не наказывали виновных. Также поступали сообщения о насилии в семье в отношении ЛГБТИ, разжигании ненависти в отношении ЛГБТИ и враждебных публикациях в Facebook на личных онлайн-аккаунтах. Активисты сообщали, что ЛГБТИ-люди регулярно увольнялись работодателями, если становилась известна их сексуальная ориентация / гендерная идентичность. Один человек сообщил, что военные не разрешили ЛГБТИ проходить службу и освободили их от призыва на военную службу по причине психического заболевания. ЛГБТИ-люди обычно отказывались подавать официальные жалобы на дискриминацию или жестокое обращение в правоохранительные органы из-за страха социальной стигмы или мести. Активисты сообщали о безразличии полиции к расследованию преступлений, совершенных против членов ЛГБТИ-сообщества».

Дискриминация в отношении труда и занятий

«Дискриминация в сфере труда и занятий также имела место в отношении сексуальной ориентации. ЛГБТИ-люди сообщали, что работодатели нашли другие причины для их увольнения, потому что они не могли по закону уволить кого-либо из-за их сексуальной ориентации».

Примечания

Ссылки 
 LGBT Azerbaijan Gay.Аz   — первый информационно-познавательный ресурс для ЛГБТ граждан Азербайджана

ЛГБТ
Азербайджан
ЛГБТ в Азербайджане